Smith est l'un des patronymes anglo-saxons les plus courants. Il signifie « forgeron » et correspond aux patronymes français Fabre et Lefèvre.

Patronyme

A 
 
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Alexis Smith (1921-1993), actrice canadienne ;
  ;
 Allen George Smith (1924-1989), dit George "Harmonica" Smith, chanteur et harmoniciste de blues américain ;
 Ali Smith (1962-), écrivaine écossaise ;
 Amber Smith (1971-), modèle et actrice américaine ;
 Anabelle Smith (1993-), plongeuse australienne ;
  ;
  ;
 Angela Smith (1953-), joueuse de squash anglaise ;
  ;
 Anna Nicole Smith (1967-2007), mannequin et actrice américaine ;
  ;
 Annie Morrill Smith (1856-1946), bryologiste américaine ;
 Anthony Hamilton-Smith (3 baron Colwyn ; 1942-), pair, dentiste et homme politique britannique ;
 Antwain Smith (1975-), joueur américain de basket-ball ;
 Archibald Smith (1813-1872), mathématicien britannique ;
 Arjay Smith (1983-), acteur américain ;
 Arnold Smith (1915-1994), diplomate canadien ;
 
 Asa Dodge Smith (1804-1877), le  du Dartmouth College.

B 
  
 Bernhard Smith (1820-1885), sculpteur et peintre britannique ;
 Bernard Smith (1881-1936), géologue britannique ;
 Bessie Smith (1894-1937), chanteuse américaine de blues ;
 Betty Smith (1896-1972), écrivaine américaine ;
 Billy Smith (1950-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Bogdan D. Smith (1985-), photographe, cinéaste et artiste plasticienne française ;
 Bjorg Austrheim-Smith (1943-), coureuse d'ultra-trail américaine ;
  ;
 Brendon Smith (2000-), nageur australien ;
  ;
 Brian Trenchard-Smith (1946-), producteur, réalisateur, scénariste britannique ;
 Brooke Smith (1967-), actrice américaine ;
 Brooke Smith (1984-), joueuse américaine de basket-ball ;
  ;
 Bryant Smith (1977-), joueur de basket-ball professionnel américain ;
 Bubba Smith (1945-2011), joueur de football américain et acteur américain ;
  ;
 Burrell Smith (1955-), ingénieur américain ;

C 
 Caleb Blood Smith (1808-1864), homme politique américain ;
 Caroline Smith (1906-1994), plongeuse américaine ;
 Carroll Newton Smith (1909-1992), entomologiste américain ;
 Catriona Smith (1963-), soprano écossaise ;
 Cecil Smith (1908-1997), patineuse artistique canadienne, sœur de Maude Smith ;
 Chad Smith (1961-), batteur du groupe californien Red Hot Chili Peppers ;
 Chad Smith (1989-), joueur de baseall américain ;
  ;
 Chelsi Smith (1973-2018), mannequin et actrice américaine, Miss Univers 1995 ;
  ;
 Christen Smith (1785-1816), botaniste et explorateur norvégien ;
 Clara Smith (1895-1935), chanteuse américaine de blues ;
 Clarence « Pine Top » Smith (1904-1929),  pianiste américain.
 
  (1948-2006), musicien américain (Kool & The Gang) ;
 Clifford Smith (1971-), rappeur et acteur américain ;
 Clint Smith (1913-2009), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Conrad Smith (1981-), joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Cordwainer Smith (1913-1966), nom de plume du  Paul Myron Anthony Linebarger pour ses œuvres de science-fiction ;
 Corina Smith (1991-), actrice, chanteuse et mannequin vénézuélienne ; 
 Cornelius Alvin Smith (1937), gouverneur général des Bahamas ; 
  ;
 Crosbie W. Smith (né en 1949), historien des sciences britannique.
 C. R. Smith (1899-1990), homme politique américain ;
 Cyril Stanley Smith (1903-1992), métallurgiste et historien des sciences anglais ;

D 
  ;
  ;
  ;
 Delos V. Smith Jr. (1906-1997), acteur américain ;
DeMaurice Smith (1964 - ), directeur exécutif de la National Football League Player Association
 Denis Smith (1947-), footballeur et entraîneur anglais ;
 Denis Smith (1977-), joueur canadien de hockey sur glace devenu entraîneur ;
 Denzil Smith (1960-), acteur indien ;
 DeVonta Smith (1998-), joueur américain de football américain ;
  ;
 Devin Smith (1981-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Donald Alexander Smith (1820-1914), marchand canadien et  de Strathcona et Mont Royal ;
 Dorothy Smith (1926-2022), sociologue et anthropologue canadienne ;
  ;

E 
  ;
  ;
 ,
  ;
 Eleanor Smith (1957-), femme politique britannique ;
 Elias Anton Cappelen Smith (1873-1949), métallurgiste norvégien ;
 Elie Smith (né en 1973), journaliste camerounais ;
 Elinor Smith (1911-2010), pionnière de l'aviation américaine ;
  ;
  ;
  ;
  ;
Emily Mae Smith (1979-), artiste américaine
 Emmitt Smith (1969-), ancien joueur américain de football américain ;
 Erminnie A. Smith (1836-1886), géologue et ethnologue américaine ;
 Eric Smith (1919-2017), peintre australien ;
 Eric Smith (1997-), footballeur suédois ;
 Eric Smith (1919-2017), peintre australien ;
 Ernest Smith (1914-2005), soldat canadien ;
 Erwin Frank Smith (1854-1927), spécialiste des maladies des végétaux.

F 
 Fanny Smith (1992-), skieuse acrobatique suisse ;
  ;
 Fletcher Smith (1995-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Floyd Smith (1885-1961), médecin et missionnaire chrétien américain ;
  (1935-), joueur puis entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Francis Smith (1723-1791), officier de l'armée britannique ;
 Francis Pettit Smith (1808-1874), inventeur britannique ;
  ;
 Frederick Smith (1805-1879), zoologiste britannique ;
 Fredrick Y. Smith (1903-1991), monteur américain.

G 
 Gabriel Smith (1724-1783), graveur britannique ;
  ;
  ;
  ;
 George Washington Smith (c. 1820-1899), danseur de ballet américain ;
 Gerard Edwards Smith (1804-1881), botaniste britannique ;
 Gerrit Smith (1797-1874), homme politique et abolitionniste américain ;
 Sir Grafton Elliot Smith (1871-1937), anatomiste et anthropologue australien ;

H 
 Hannah Smith (1992-), joueuse écossaise de rugby à XV et à sept ;
 Harley Quinn Smith (1999-), actrice américaine ;
  ;
 Harwood K. Smith (1913-2002), architecte américain ;
  ;
 Hélène Smith (1861-1929), médium suisse ;
  ;
 Heber Smith (1915-1990), homme politique canadien en Ontario ;
  ;
  (1892-1950), mathématicien américain ;
 Hobart Muir Smith (1912-2013), herpétologiste américain ;
 Honor Smith (1908-1995), médecin britannique ;
 Hopkinson Smith (1946-), luthiste et guitariste américain ;
 
 Horton Smith (1908-1963), golfeur américain ;
  ;
 Hugh McCormick Smith (1865-1941), ichtyologiste américain.
 Huey "Piano" Smith (1934-2023), musicien américain.

I 
 Iain Crichton Smith (1928-1998), poète et romancier écossais, qui écrivait en anglais et en gaélique écossais ;
 Iain Smith (1949-), producteur écossais ;
 
 Ishmael Wadada Leo Smith (1941-), trompettiste américain ;

J 
 Jabari Smith (1977-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Jackie Smith (1883-1916), footballeur anglais ;
 Jaclyn Smith (1945-), actrice américaine ;
 Jacquavius Dennard Smith (2000-), dit 9lokknine, rappeur américain ;
 Jada Pinkett Smith (1971-), actrice et chanteuse américaine ;
 Jaden Smith (1998-), acteur, chanteur, danseur et auteur-compositeur-interprète américain ;
 
 Jarrod Smith (1984-), footballeur néo-zélandais, ;
  ;
 Javier Ortega Smith (1968-), homme politique espagnol ;
 Jaylon Smith (1995-), joueur américain de football américain ;
 Jean Kennedy Smith (1928-2020), sœur de John Fitzgerald Kennedy, ambassadrice en Irlande de 1993 à 1998 ;
 Jedediah Smith (1798-1831), trappeur et explorateur américain, ;
  ;
 Jenna Smith (1988-), joueuse américaine de basket-ball ;
  ;
 Jeremiah Smith (1759-1842), homme politique américain ;
  (1953-2000), guitariste américain (KC and the Sunshine Band) ;
 Jerry Smith (1987-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Jim Smith (1940-2019), footballeur anglais reconverti par la suite en entraîneur ;
  ;
  ;
 Johannes Jacobus Smith (1867-1947), botaniste néerlandais ;
  ;
 
 ;
 Jonielle Smith (1996-), athlète jamaïcaine ;
 Jonnu Smith (1995-), joueur américain de football américain ;
  ;
 Joyce Cousseins-Smith (1988-), joueuse française de basket-ball ;
 Juan Smith (1981-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 
  ;
 
 .

K 
 Karen E. Smith (1965-), mathématicienne américaine ;
 Kasey Smith (1990-), chanteuse irlandaise ;
 Kate Smith (1907-1986), chanteuse et actrice américaine ;
 Kathy Smith, chanteuse-compositeur californienne qui a joué au Festival de l'île de Wight 1970 ;
 
 Kelvin Smith (1958-), joueur de squash australien ;
 Kenneth G.V. Smith, entomologiste britannique du 
 Kenny Smith (1965-), joueur américain de basket-ball ;
 Kent Smith (1907-1985), acteur américain ;
 Kerr Smith (1972-), acteur américain ;
 Keri Smith (1973-), auteure, illustratrice et artiste canadienne ;
  ;
 Kieran Smith (2000-), nageur américain ;
  ;
 Kimberly Smith (1985-), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV ;
 Kirsty Smith (1994-), footballeuse écossaise ;
 Kurtwood Smith (1943-), acteur américain.

L 
 LaBradford Smith (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Lamar S. Smith (1947), homme politique américain ;
 
  ;
  ;
 Laura Smith (1985-), députée britannique ;
  ;
 Lauren Lee Smith (1980-), actrice canadienne ;
  ;
 Lawrie Smith (1956-), skipper britannique ;
 Leanne Smith (1987-), skieuse américaine ;
  ;
  ;
 Lewis Smith (1958-), acteur américain ;
Lewis Smith (2000-), footballeur écossais ;
 Lillian H. Smith (1887-1983), bibliothécaire canadienne ;
  ;
 Lois Smith (1930-), actrice américaine ;
 
  ;
 Loring Smith (1890-1981), acteur américain ;
 Louis Smith (1989-), gymnaste britannique spécialiste du cheval d'arçons ;
 Lyman Bradford Smith (1904-1997), botaniste américain.

M 
  (1835-1928), mondaine de Glasgow du XIXe siècle, accusée lors d'un procès pour meurtre en Écosse en 1857 ;
 Maggie Smith (1934-), actrice anglaise ;
 Malcolm Arthur Smith (1875-1958), herpétologiste britannique ;
  ;
 Mamie Smith (1883-1946), chanteuse américaine de blues ;
  ;
 Marcus Smith (né en 1992), joueur américain de football américain ;
 Marcus Smith (né en 1999), joueur anglais de rugby à XV ;
 Margaret Chase Smith (1897-1995), femme politique américaine ;
 Marilynn Smith (1929-2019), golfeuse américaine ;
 Marion Delf-Smith (1883-1980), botaniste britannique ;
  ;
 Marlene Smith (1931-2009), patineuse artistique canadienne ;
 
 Mary Louise Smith (1937-), militante afro-américaine pour les droits civiques ;
 Mary Louise Smith (1914-1997), femme politique américaine ;
  ;
  ;
 Maude Smith (1905-1996), patineuse artistique canadienne, sœur de Cecil Smith ;
 
 Maxwell Livingston Smith (1947-), artiste reggae jamaïcain ;
 Mel Smith (1952-2013), acteur, réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
 Merritt Roe Smith (né en 1940), historien américain ;
 Meryl Smith (2001-), joueuse écossaise de rugby à XV ;
  ;
 Michel Smith (1958-), compositeur et artiste multidisciplinaire québécois ;
 Michelle Smith (1969-), nageuse irlandaise ;
 Molly Thompson-Smith (1997-), grimpeuse britannique ;
 Morgan Smith (1988-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Morton Smith (1915-1991), historien américain;
 Muriel Smith (1923-1985), chanteuse et actrice américaine.

N 
 NaLyssa Smith (2000-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Nancy Stark Smith (1952-2020), danseuse, improvisatrice, pédagogue et éditrice américaine ;
  ;
 Neal Smith (1947-), musicien américain ;
 Neal Edward Smith (1920-2021), homme politique américain ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Noel M. Smith (1893–1955), réalisateur et scénariste américain ;

O 
  (1932-2001), chanteur américain ;
 Oliver Smith (1918-1994), décorateur de théâtre (principalement) américain ;
 Otis Smith (1964-), joueur américain de basket-ball ;
 
 Ozzie Smith (1954-), joueur américain de baseball.

P 
 Pamela H. Smith (née en 1957), historienne des sciences ;
 Patricia Smith (1930-2011), actrice américaine ;
 Patricia Anne Smith (1943-), femme politique provinciale canadienne ;
 Patti Smith (1946-), musicienne-poétesse américaine de rock ;
 
 Paula Smith (1957-), joueuse de tennis professionnelle américaine ;
 Pennie Smith (1949-), photographe de rock britannique ;
  ;
 Peter Smith (1942-), homme politique britannique ;
 Peter Smith (1945-2021), homme politique britannique ;
 Peter Smith (1943-2020), ecclésiastique anglais de confession catholique ;
 Phillip Hagar Smith (1905-1987), ingénieur auteur de l'Abaque de Smith ;
 Putter Smith (1941-), contrebassiste de jazz er acteur américain.

Q 
 Queenie Smith (1898-1978), actrice, chanteuse, danseuse et pédagogue américaine.

R 
 Rachelle Boone-Smith (1981-), athlète américaine spécialiste du sprint ;
 Ragan Smith (2000-), gymnaste artistique américaine ;
 Ray F. Smith (1919-1999), entomologiste américain ;
  ;
 Renée Felice Smith (1985-), actrice américaine ;
 Reggie Smith (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 Reginald Arthur Smith, essayiste britannique ;
 Rex Smith (1955-), acteur américain ;
  ;
  ;
 Rodger Smith (1896-1935), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Rodney Smith ;
  ;
 Roland Smith (1951-), écrivain américain ;
  ;
 Roy Smith (1990-), footballeur costaricien ;
 Roy Heaton Smith (1928–2014), compositeur britannique ;
 , historien du Yorkshire, Angleterre (1913–1983) ;
  ;
 Ruth Smith (1913-1958), peintre féroïenne.

S 
  ;
  (1943-2005), chanteuse et compositrice américaine de musique country ;
 Shaffer Chimere Smith alias Ne-Yo (née en 1979), rappeur afro-américain ;
 Shawn Smith (1965-2019), chanteur et musicien américain ;
 Shepard Smith (1964-), présentateur de journaux télévisés sur Fox News ;
 Sheridan Smith (1981-), actrice et actrice américaine ;
  ;
 Skylar Diggins-Smith (1990-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Sly Smith (1949-), acteur américain ;
 Sophia Smith (2000-), footballeuse américaine ;
 Stanley Alexander de Smith (1922-1974), avocat britannique ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Steven L. Smith (1958-), astronaute américain ;
 Stevie Smith (1902-1971), écrivaine britannique ;
 Susan J. Smith (1956-), géographe et universitaire britannique ;
  ;
 Symba Smith (1970-), actrice américaine.

T 
 Tangela Smith (1977-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Tate Smith (1981-), kayakiste australien ;
  ;
 Theobald Smith (1859-1934), pathologiste américain ;
 Theron Smith (1984-), joueur de basket-ball professionnel américain ;
  ;
 Tim Smith (1981-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Tina Smith (1958-), femme politique américaine ;
 Toby Smith (1988-), joueur australien de rugby à XV ;
 
 
 Tommie Smith (né en 1944), athlète américain ;
  ;
 Tracy K. Smith (1972-), poétesse américaine ;
  ;
 Tricia Smith (1954-), rameuse d'aviron canadienne ;
  ;
 Tucker Smith (1936-1988), acteur, danseur et chanteur américain.

V 
 Vera Smith (1932-2012), patineuse artistique canadienne.
 Viola Smith (1912-2020), une des premières femmes batteur professionnel.

W 
  ;
 Warren Smith (1932-1980), chanteur et guitariste américain de rockabilly ;
 Warren W. Smith Jr (1945-), historien et journaliste américain de Radio Free Asia ;
  ;
 Wilbur Smith (1933-2021), écrivain sud-africain ;
  ;
 Willow Smith (2000-), actrice et chanteuse.

Z 
 Zadie Smith (1975-), écrivaine britannique ;
 Zane Smith (1960-), lanceur américain de baseball.

Pseudonyme 
John Smith est un pseudonyme fréquemment utilisé dans les pays anglophones.

 Cordwainer Smith (1913-1966), de son nom civil  Paul Myron Anthony Linebarger, utilisé pour ses œuvres de science-fiction ;
 Phil G. Smith, de son nom civil Philippe Gaudreault (1991- ), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Shelley Smith (1912-1998), de son nom civil Nancy Hermione Courlander Bodington, auteur britannique de roman policier ;
 SMITH (1985-), artiste et cinéaste français.

Toponymes 

Bermudes
 Smith's, une paroisse des Bermudes ;

Antarctique
 Île Smith, appartenant aux îles Shetland du Sud ;

Australie
  dans le Queensland ;

Canada
 Smith, une rivière de Colombie-Britannique et du Yukon ;
 Smith, un hameau de l'Alberta ;

villes américaines
 Fort Smith (Arkansas) ;
 Fort Smith (Montana) ;
 Redbird Smith (Oklahoma) ;
 Smith Center (Kansas) ;
 Smith Island (Maryland) ;
 Smith Mills (Massachusetts) ;
 Smith Township (comté de Dade, Missouri) ;
 Smith Township (Pennsylvanie) ;
 Smith Valley (Nevada) ;
 Smith Village (Oklahoma) ;

autres lieux américains
  ;
 Comté de Deaf Smith (Texas) ;
 Lac Lewis Smith en (Alabama) ;
 Smith, île dans le détroit de Californie ;
 Pic Smith, sommet de Californie ;
 La Smith-Elisha House, maison du centre-ville d'Aspen, dans le Colorado ;

cours d'eau
 .

Sciences et techniques

Astronomie 
 (3351) Smith, un astétroïde baptisé en l'honneur de Michael John Smith, astronaute mort dans l'explosion de la Navette spatiale Challenger, le  ;
 Smith, un cratère lunaire
 Smith, un cratère sur Mars

Électronique 
 Abaque de Smith, un diagramme qui montre comment l'impédance complexe d'une ligne de transmission évolue en fonction de sa longueur ou de la fréquence et ainsi favorise la conception d'une ligne de la source jusqu'à sa charge

Biologie 
 Granny Smith, une variété de pomme

Art et culture

Personnages de fiction 
 Agent Smith, dans l'univers des films Matrix ;
 Winston Smith, le héros du roman 1984 de George Orwell ;
Negan Smith, personnage emblématique de la Série Télévisée The Walking Dead

Titres d'oeuvres 

musique
 

télévision
 Alias Smith and Jones, série comique diffusée sur la chaîne de télévision ABC dans les années 1970 ;
 The Smith Family, titre original d'Ah ! Quelle famille, une série télévisée américaine diffusée de 1971 à 1972 ;
 Alas Smith and Jones, série comique diffusée sur la chaîne de télévision BBC dans les années 1980 ;
 Mr. et Mrs. Smith, série télévisée américaine diffusée sur CBS en 1996 ;
 Dossier Smith (Smith), série télévisée américaine diffusée sur CBS en 2006.

cinéma
 Smith, film anglais de Maurice Elvey sorti en 1917 ;
 Smith, film anglais de Michael Powell, sorti en 1939 ;

Groupe de musique 
 Smith, un groupe de rock américain de la fin des années 1960

Économie 
 Smith College, la plus grande université pour femmes des États-Unis
 Smith & Nephew, une multinationale pharmaceutique anglaise
 Smith & Wesson Holding Corporation, une société américaine spécialisée dans l'armement
 Smith Corona, une entreprise américaine connue pour ses machines à ecrire
 WH Smith PLC, une chaîne de librairies britannique
 GB & Smith, un éditeur de logiciels

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de comtés
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais